Tanandava (Andapa)
 Tanandava (Bekily)
 Tanandava Sud